Hyalodermella är ett släkte av svampar. Hyalodermella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalodermella